XXXII-й чемпионат Азии по боксу 2022 года проводился в городе Амман (Иордания) с 30 октября по 13 ноября 2022 года.
На этом чемпионате боксёры из стран Азии разыграли медали в 13 весовых категориях. Соревнования были организованы и проводились под эгидой  (ASBC) по правилам Международной ассоциации бокса (IBA).

Изначально этот чемпионат Азии планировалось провести в 2023 году, в городе Ташкент (Узбекистан), где в январе 2022 года успешно прошёл чемпионат Азии по боксу среди юношей и девушек до 22 лет. Но затем в середине 2022 года были перенесены Летние Азиатские игры 2022 года на следующий 2023 год, и согласовывая турнирный календарь с проведением чемпионата мира 2023 года и Летних Азиатских игр — которые стали квалификационным турниром от Азии перед Олимпиадой 2024 года, в ASBC решили перенести этот чемпионат Азии на ноябрь 2022 года и городом проведения стал Амман (Иордания), где в марте 2022 года был проведён  (до 18 лет), чтобы успеть провести следующий чемпионат Азии по боксу в мае 2024 года, — для наилучшей подготовки азиатских боксёров к ближайшей Олимпиаде, которая пройдёт в конце июля и начале августа 2024 года.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Командный зачёт

Судьи 

  Жамиля Боркоева
  Сара Булель
  Сусанта Вирасена
  Сейедали Джафари
  Мария Каваклиева
   Криангсак Каэонет
  Ли Хёк
  Брендан Джон Макгэрригл
  Абдельлатиф Макфуни
  Сид Али Мокретари
  Мансур Мухиддинов
  Тина Полетан
  Мария Риццардо
  Кабилан Сай Ашок
  Альвали Султан
  Хонатан Хименес
  Чан Юйлин
  Радослав Шимон

Примечания

Ссылки 
 Официальный отчёт

2022
Чемпионаты Азии в Иордании
Чемпионаты Азии в 2022 году
Международные спортивные соревнования в Аммане
Бокс в Иордании
Спорт в Узбекистане в 2022 году
2022 год в Иордании
2022 год в боксе